Giongo steht für:
 Giongo (Fluss), einen Wildbach in der italienischen Provinz Bergamo
 Japanische Onomatopoesie, eine für die japanische Sprache charakteristische Form der Lautmalerei
 Giongo (Familienname), italienischer Familiennamen aus dem Trentino, zu Namensträgern siehe dort